Fritz Stephan ist der Name folgender Personen:
* Fritz von Stephan (1865–1905), deutscher Offizier
 Fritz Stephan (Schriftsteller) (1882?–1961), elsässisch-deutscher Autor

Siehe auch:
 Friedrich Stephan